Gailland peut faire référence à:
Jérémy Gailland (né en 1988), joueur suisse de hockey sur glace
Docteur Françoise Gailland, film français de 1976 réalisé par Jean-Louis Bertuccelli avec Annie Girardot dans le rôle de Françoise Gaillard d